

Patronyme 

 Abdelghani Hamel (1955-), militaire algérien ;
 Antoine Hamel (1984-), acteur français ;
 Benoît Pierre Charles de Musino du Hamel (1748-1811), général de division français ;
 Bernard Hamel (1923-2013), journaliste français ;
 Elzéar Hamel (1871-1944), comédien de théâtre et humoriste québécois ;
 Emmanuel Hamel (1922-2003), homme politique français ;
 Ernest Hamel (1826-1898), historien et homme politique français ;
 Eugène Hamel (1845-1932), peintre, dessinateur, professeur et fonctionnaire québécois ;
 France Hamel (1952-), femme politique canadienne ;
 Gautier Hamel de Monchenault (1964-), physicien français ;
 Gérard Hamel (1945-), homme politique français ;
 Georg Hamel (1877-1954), mathématicien allemand ;
 Georges Hamel (1948-2014), chanteur québécois de musique country ;
 Gontran Hamel (1883-1944), phycologue français ;
 Hendrik Hamel (1630-1692), explorateur néerlandais ;
 Jacques Hamel (1930-2016), prêtre français ;
 Jean Hamel (1952-), jouer professionnel québécois de hockey sur glace ;
 Jean-Claude Hamel (1929-2020), ancien président du club de football de l'AJ Auxerre ;
 Jean-Claude Hamel (1931-), pentathlon moderne ;
 Joseph Hamel (1788-1862), médecin, naturaliste et inventeur russe ;
 Juanita Hamel (1891–1939), artiste et écrivaine américaine ;
 Jules Hamel (1938-) acteur et chanteur néerlandais ; 
 Jürgen Hamel (1951-), astronome allemand ;
 Marcel Hamel (1933-2009), peintre français ;
 Maurice Hamel (1890-1967),  journaliste, romancier et auteur de chansons français ;
 Olivier Hamel (1964-), acteur français ;
 Patrick Hamel (1989-), pilote automobile canadien ;
 Philippe Hamel (1884-1954), homme politique canadien ;
 Pierre-Yves Hamel (1994-), footballeur français ;
 Réginald Hamel (1931-2010), historien de la littérature et professeur canadien ;
 René Hamel (1910-1982), homme politique canadien ;
 René Hamel (1902-1992), coureur cycliste français ;
 Sébastien Hamel (1975-), footballeur français ;
 Théophile Hamel (1817-1870), peintre canadien ;
 Veronica Hamel (1943-), actrice et productrice américaine ;
 Victor du Hamel (1776-1838), vicomte français et maire de Bordeaux ;
 Victor Hamel (1832-1895), graveur français ;
 Wilfrid Hamel (1895-1968), homme politique canadien ;
 Wouter Hamel (1977-), chanteur de jazz néerlandais.

Toponyme 

 El Hamel, commune du Hodna en Algérie ;
 Zaouïa d'El Hamel, zaouïa en Algérie ;
 La Hamel, une rivière d'Allemagne ;
 Hamel, commune du département du Nord (France) ;
 Beaumont-Hamel, commune de la Somme (France) ;
 Le château du Grand Hamel, à Mesnil-Raoul (Normandie, France). 
 Rivière des Hamel, affluent du Bras Saint-Victor, rive sud du Saint-Laurent, Québec (Canada).
 Hamel, un village du comté de Madison dans l'Illinois, aux États-Unis.

Prix 
 Prix Père Jacques Hamel, prix de journalisme pour la paix et le dialogue interreligieux.

Voir aussi 

 Julien Hamelle (1836-1917), éditeur français
  (1934-2015), politicien belge

Lien externe 

 

Patronyme canadien
Patronyme normand